ulica Szafarnia w Gdańsku
3 miejscowości w Polsce:
 Szafarnia – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Radomin, miejscowość związana z Fryderykiem Chopinem
 Szafarnia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Lelis
 Szafarnia – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Kurzętnik